Torsted Sogn henviser til flere artikler:
 Torsted Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune) – et sogn i Ringkøbing Kommune og i Ringkøbing Provsti
 Torsted Sogn (Horsens Kommune) – et sogn i Horsens Kommune og i Horsens Provsti
 Torsted Sogn (Sydslesvig) – et sogn i det sydlige Angel i Sydslesvig

Se også
 Thorsted Sogn – et sogn i Thisted Kommune og Thisted Provsti